Bieg indywidualny techniką dowolną mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021. 24 lutego odbyły się eliminacje, do których zgłosiło się 86 zawodników (na dystansie 10 kilometrów), natomiast bieg finałowy odbył się 3 marca w niemieckim Oberstdorfie. Tytułu z poprzednich mistrzostw, w austriackim Seefeld in Tirol bronił Norweg Martin Johnsrud Sundby. Wystartowało 111 biegaczy zgłoszonych do finałowego biegu.

Wyniki

Eliminacje

Finał

Bibliografia 
 

Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021